Катенин — многозначный термин:
 Катенин — белок.

 Фамилия 
 Катенины — дворянский род.
 Катенин, Павел Александрович (1792—1853) — русский поэт, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель.
 Катенин, Александр Андреевич (1800—1860) — оренбургский и самарский генерал-губернатор.